Le tableau suivant est un récapitulatif des différents entraîneurs du Magic d'Orlando, au fil des saisons.

Le poste d'entraîneur principal est actuellement occupé par Jamahl Mosley.

Légende

Entraîneurs 
Remarque : Les statistiques sont correctes jusqu'à la fin de la saison 2021-2022.

Références 

Magic d'Orlando
Entraîneur du Magic d'Orlando